En Pologne, Kamień peut désigner :

 dans la voïvodie de Basse-Silésie :
 Kamień, village du powiat de Lwówek Śląski,
 Kamień, village du powiat d'Oleśnica,
 Kamień, village du powiat de Wrocław.

 dans la voïvodie des Basses-Carpates :
 Kamień, gmina,
 Kamień, village.

 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Kamień, village.

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Kamień, village du powiat de Jarocin,
 Kamień, village du powiat de Kalisz,
 Kamień, village du powiat de Koło,
 Kamień, village du powiat de Słupca,
 Kamień, village du powiat de Września,
 Kamień, village du powiat de Złotów.

 dans la voïvodie de Łódź :
 Kamień, village du powiat de Bełchatów,
 Kamień, village du powiat de Brzeziny,
 Kamień, village du powiat d'Opoczno,
 Kamień, village du powiat de Zgierz.

 dans la voïvodie de Lublin :
 Kamień, gmina du powiat de Chełm,
 Kamień, village du powiat de Chełm,
 Kamień, village du powiat de Łuków,
 Kamień, village du powiat d'Opole Lubelskie,
 Kamień, village du powiat de Włodawa.

 dans la voïvodie de Lubusz
 Kamień, village.

 dans la voïvodie de Mazovie :
 Kamień, village du powiat de Białobrzegi,
 Kamień, village du powiat de Mława.

 dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Kamień, village.

 dans la voïvodie de Podlachie :
 Kamień, village du powiat d'Augustów,
 Kamień, village du powiat de Hajnówka.

 dans la voïvodie de Poméranie :
 Kamień, village du powiat de Człuchów,
 Kamień, village du powiat de Wejherowo.

 dans la voïvodie de Poméranie occidentale :
 Kamień Pomorski, ville et chef-lieu du powiat de Kamień et de la gmina de Kamień Pomorski.

 dans la voïvodie de Varmie-Mazurie :
 Kamień, village du powiat d'Iława,
 Kamień, village du powiat de Kętrzyn,
 Kamień, village du powiat de Pisz,
 Kamień, village du powiat de Węgorzewo.

Voir aussi